David Naughton – attore e cantante statunitense
 James Naughton – attore statunitense
 Kyle Naughton – calciatore inglese
 Naturi Naughton – attrice e cantante statunitense